Buzura eximia är en fjärilsart som beskrevs av Swinhoe 1902. Buzura eximia ingår i släktet Buzura och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
eximia